Panhard steht für:

 Panhard, eine Marke des französischen Autoherstellers Panhard & Levassor

Panhard ist der Familienname folgender Personen:

 Hippolyte Panhard (1870–1957), französischer Unternehmer und Automobilpionier 
 Jean Panhard (1913–2014), französischer Unternehmer
 Paul Panhard (1881–1969), französischer Unternehmer
 René Panhard (1841–1908), französischer Unternehmer und Automobilpionier 

Siehe auch:
 Panhard & Levassor
 Panhard-Nunatak, Nunatak im Grahamland, Antarktika